Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 26 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Szwajcarka Vreni Schneider, srebro wywalczyła reprezentantka Jugosławii Mateja Svet, a brąz zdobyła Christa Kinshofer z RFN.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988